Hsin-chin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pulandian (ort i Kina), Liaoning, 
 Changchun (provinshuvudstad), Jilin, Changchun Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar